Gwenn ha du, littéralement « blanc et noir » en breton, est le nom breton donné au drapeau de la Bretagne ; ce nom a été repris ensuite par différentes entités, à savoir :
 Gwenn ha Du, organisation activiste bretonne des années 1930.
 Gwenn ha du, journal nationaliste breton au .
 Gwen Ha Du, cercle celtique de Landrévarzec depuis 1973.
 Gwenn ha Du, album du groupe breton Red Cardell datant de 2014. Musique originale du défilé de la collection du même nom du brodeur Pascal Jaouen.

Drapeau local